Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2004, były to drugie mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, odbyły się tak jak poprzednie zawody w 2002 w szwajcarskiej miejscowości Sursee, w dniach 19-24 stycznia. Do rywalizacji zgłosiło się 13 reprezentacji, które podzielono losowo na 2 grupy.

W grupach rozegrano mecze systemem każdy z każdym, dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zakwalifikowały się do fazy play-off. Inne reprezentacje dodatkowo grały mecze o pozycje 5, 7, 9 i 11.

Złoty medal zdobyli Szkoci pokonując w finale 6:3 obrońców tytułu, Szwajcarów. Brązowy medal zdobyli Kanadyjczycy.

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
24 stycznia 2004, 11:00

Mały finał 
24 stycznia 2004, 11:00

Półfinały 
23 stycznia 2004, 19:00

Mecz o 5. miejsce 
23 stycznia 2004, 19:00

Mecz o 7. miejsce 
23 stycznia 2004, 19:00

Mecz o 9. miejsce 
23 stycznia 2004, 19:00

Mecz o 11. miejsce 
23 stycznia 2004, 19:00

Tie-breaker

Grupa A 
23 stycznia 2004, 9:00

Grupa B 
1
22 stycznia 2004, 19:00

2
23 stycznia 2004, 9:00

Round Robin

Klasyfikacja

Grupa A

Sesja 1. 
20 stycznia 2004, 14:00

Sesja 2. 
20 stycznia 2004, 19:00

Sesja 3. 
21 stycznia 2004, 9:00

Sesja 4. 
21 stycznia 2004, 14:00

Sesja 5. 
21 stycznia 2004, 19:00

Sesja 6. 
22 stycznia 2004, 9:00

Sesja 7. 
22 stycznia 2004, 14:00

Grupa B

Sesja 1. 
20 stycznia 2004, 19:00

Sesja 2. 
21 stycznia 2004, 9:00

Sesja 3. 
21 stycznia 2004, 19:00

Sesja 4. 
22 stycznia 2004, 9:00

Sesja 5. 
22 stycznia 2004, 14:00

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa w bazie curlit.com
 

2004
2004 w curlingu
2004 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii
Lucerna (kanton)